Кахым-туря ():

 Кахым-туря — персонаж башкирского фольклора, обычно отождествляемый с зауряд-сотником Кахымом Мурзашевым (также Мырдашевым, Мурдашевым; 1778—1813).
 «Кахым-туря» — башкирская народная песня в жанре узун-кюй.
 «Кахым-туря» — драма Баязита Бикбая (1942, второй вариант — 1957 года).
 «Кахым-туря» — опера Загира Исмагилова (либретто Ишмуллы Дильмухаметова).